Utmattning kan avse:

Materialutmattning – försämring av ett materials hållfasthet 
Utmattningsdepression – sjukdomstillstånd utan egentlig medicinsk definition 
Utmattningsfraktur – uppstår när skelettet överbelastas vid upprepade tillfällen
Utmattning – inom träningsfysiologi och medicin, beteckning på det tillstånd som infinner sig då en människa är hårt ansträngd fysiskt och/eller psykiskt, se Fatigue